Sissy (Frankrijk), plaats in Frankrijk
 Sissy van Alebeek, Nederlandse wielrenster
 Sissy Spacek, Amerikaanse actrice en zangeres
 Sissy, merknaam van de auto-, vliegtuig- en motorfietsproducent Lohner
 Sissy (opera), een opera van Fritz Kreisler uit 1932
 Sissy, een man die vervrouwelijkt is. Meestal als gedwongen rollenspel als vernedering van de man.

Zie ook 
 Sissi